Gabrielle Roy (1909-1983) est une écrivaine canadienne francophone
 Maison Gabrielle-Roy, la maison natale de l'écrivaine
 Le prix Gabrielle-Roy  est décerné annuellement par l'association des littératures canadiennes et québécoise
formation
 La bibliothèque Gabrielle-Roy est l'une des vingt-cinq bibliothèques publiques qui forment le Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec.
 L'École/Collège régional Gabrielle-Roy est un établissement d'enseignement secondaire situé à Île-des-Chênes dans le Manitoba au Canada.
 À Vancouver, "École Gabrielle-Roy", école francophone, à Surrey, située en anglophone Colombie-Britannique
 Châteauguay: école secondaire "Gabrielle-Roy", francophone
 Boisbriand, l'école francophone dans une suburb de Montréal
 Bonnie Doon, l'école publique Gabrielle-Roy
 Société de transport de l'Outaouais: ligne d'autobus à destination de Cégep de l'Outaouais, chef-lieu "campus Gabrielle-Roy" à Hull